IPP steht als Abkürzung für:

Wissenschaft:
 Infinitivus pro participio, grammatisches Phänomen des Ersatzinfinitivs
 Institut für Plasmaphysik nach dem Gründungsnamen, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching b. München
 Institut für Praxisforschung und Projektberatung, eine Einrichtung des Vereins für Psychosoziale Initiativen (VfPI) München
 Internationales Promotionsprogramm, strukturierte Studiengänge, die zur Promotion führen
 Isopentenylpyrophosphat, Grundbaustein der Terpene
 Isotaktisches Polypropylen, spezielle Form des Polypropylens

Wirtschaft:
 Independent Power Producer, unabhängige Stromerzeuger, die auf ein fremdes Netz für die Verbreitung ihres Stroms angewiesen sind
 Integrierte Produktpolitik, Managementansatz
 Iteratives Prozess-Prototyping, Modell der Wirtschaftsinformatik
 Internet Pure Player, Onlinehändler ohne eigene Filiale
 Integrated Procurement Point, Erweiterung von BMEcat 2005 zur Unterstützung externer Kataloge.

Internet:
 Intellectual Property Protection, i. d. R. ein IT-basierter Prozess in der Produktentwicklung für den Schutz des geistigen Eigentums
 Integrated Performance Primitives, von Intel entwickelte Softwarebibliothek für Multimediaanwendungen mit Fokus der Ausnutzung aller Ressourcen einer Mehrkernarchitektur
 Internet-Präsenz-Provider, Dienstleister der Inhalte- oder Funktionsanbieter bei der Erstellung und Gestaltung ihres Internetauftritts unterstützt
 Internet Printing Protocol, auf TCP/IP beruhendes Client-Server-Protokoll

Medizin:
 Induratio penis plastica, Penis-Erkrankung.

Politik:
 Insieme per Poschiavo, Lokalpartei der Bündner Gemeinde Poschiavo
 Irish Parliamentary Party, irische nationalistische Partei im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert

Unterhaltung:
 Ideenschmiede Paul & Paul, deutsche Zeichneragentur und Comic-Verlag

Ipp steht für:
 Ipp, ungarischer Name der Gemeinde Ip im Kreischgebiet, Rumänien

Abkürzung